Tiririca, nome pelo qual a planta Cyperus rotundus é popularmente conhecida.
 Tiririca (artista), nome artístico de Francisco Everardo Oliveira Silva, cantor, humorista e político brasileiro.
 Praia da Tiririca, praia em Itacaré, Bahia, Brasil.
 Parque Estadual da Serra da Tiririca, área de preservação ambiental no Rio de Janeiro, Brasil.

Desambiguação